Die Belagerung von Rheinberg steht für:

 Belagerung von Rheinberg (1586) durch Ernst von Bayern
 Belagerung von Rheinberg (1590) durch Peter Ernst I. von Mansfeld
 Belagerung von Rheinberg (1597) durch Moritz von Oranien
 Belagerung von Rheinberg (1598) durch Francisco de Mendoza
 Belagerung von Rheinberg (1601) durch Moritz von Oranien
 Belagerung von Rheinberg (1606) durch Ambrosio Spinola
 Belagerung von Rheinberg (1633) durch Friedrich Heinrich von Oranien